Laniše je ime več naselij v Sloveniji:

 Laniše, občina Gorenja vas-Poljane
 Laniše, občina Kamnik

 Laniše, razvaline trdnjave na Hrušici

Naselja v Sloveniji